

Patronyme 
Staley est un patronyme porté notamment par :

 Dawn Staley (1970-), joueuse et entraineuse américaine de basket-ball ;
 Gerry Staley (1920-2008), lanceur de la Ligue majeure de baseball américain ;
 Jenny Staley (1934-), joueuse de tennis australienne ;
 Joan Staley (1940-2019), actrice américaine ;
 Joe Staley (1984-), joueur américain de football américain ;
 Layne Staley (1967-2002), chanteur, musicien et auteur-compositeur américain ;
 Steve Staley (1969-), doubleur américain ;
 Walter Staley (1932-2010), cavalier américain.

Toponyme 
 Staley, ville américaine située en Caroline du Nord.